Termes dérivés de fumée et associés à la fumisterie :
 Un fumiste est un ouvrier qui installe et répare des conduits de cheminée.
 Fumiste est un terme argotique désignant une personne peu fiable et peu sérieuse. Ce mot qui définit un plaisantin ou un farceur a pour origine un vaudeville joué en 1840, intitulé la Famille du fumiste, mettant en scène les galéjades d'un homme exerçant ce métier.
 Le fumisme est un nom générique, conçu par Émile Goudeau, qui désigne une des manifestations de l'esprit fin de siècle en France, principalement chez les littérateurs et les artistes parisiens.  (revue Les Hydropathes).

Liens externes